Али Шами́льевич Багаути́нов (род. 10 июня 1985, Кизляр, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский боец смешанных единоборств. Бывший претендент за звание чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Боевое самбо 
На чемпионате мира по самбо 2012 года Багаутинов в четвертьфинале решением судей победил Владислава Новицкого (15-0). В полуфинале Багаутинов победил Алибека Разыкова техническим нокаутом в первом раунде. В финале турнира Багаутинов победил Сагындыкова рычагом локтя на 35 секунде первого раунда.

Был лишен всех наград Международной Федерации Самбо (ФИАС) и отстранен от соревнований на два года (с 8 ноября 2012 года по 8 ноября 2014 года) после положительного результата допинг-теста на метилгексанамин.

Достижения 
 Двукратный чемпион мира по боевому самбо;
 Чемпион Европы по боевому самбо;
 Пятикратный чемпион России по боевому самбо;
 Чемпион мира по панкратиону;
 Обладатель кубка мира по панкратиону.
 Чемпион Дагестана по вольной борьбе.
 Чемпион Дагестана по боевому самбо.
 Чемпион России по греко-римской борьбе.

Список боев 

|-
|Победа
|align=center|22-7
| Шон Сэнтелла
|Техническим нокаутом (удары)
|Brave CF 55 Brave Combat Federation 55
|6 ноября 2021
|align=center|1
|align=center|1:01
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|21-7
| Дастин Ортиз
|Решением (единогласным)
|Brave CF 50 Brave Combat Federation 50
|1 апреля 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Бахрейн
|
|-
|Победа
|align=center|20-7
| Олег Личковаха
|Решением (единогласным)
|Brave CF 46 Brave Combat Federation 46
|16 января 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сочи, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|19-7
| Жалгас Жумагулов
|Решением (раздельным)
|Fight Nights Global 95: Багаутинов - Жумагулов
|19 октября 2019
|align=center|5
|align=center|5:00
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-6
| Вартан Асатрян
|Решением (единогласным)
|FNG 92 Fight Nights Global 92
|6 апреля 2019
|align=center|5
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-6
| Денис Арауджо
|Решением (единогласным)
|Samara MMA Federation Battle on the Volga 6
|23 сентября 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|Самара, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-6
| Энди Янг
|Решением (единогласным)
|FNG Fight Nights Global 84
|2 марта 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|Братислава, Словакия
|
|-
|Победа
|align=center|16-6
| Дэнни Мартинес
|Решением (единогласным)
|FNG Fight Nights Global 76
|8 октября 2017
|align=center|5
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-6
| Педро Нобре
|Сабмишном (удушение сзади)
|FNG Fight Nights Global 69
|30 июня 2017
|align=center|2
|align=center|3:49
|Новосибирск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-6
| Тайсон Нэм
|Нокаут (удар ногой)
|Fight Night Global 64
|
|align=center|3
|align=center|4:59
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-5
| Кёдзи Хоригути
|Единогласное решение судей
|UFC Fight Night: Mousasi vs. Hall 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Белфаст, Северная Ирландия
|
|-
|Победа
|align=center|14-4
| Джин Эррера
|Единогласное решение судей
|UFC Fight Night: MacDonald vs. Thompson
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Онтарио, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4
| Джозеф Бенавидес
|Единогласное решение судей
|UFC 192: Cormier vs. Gustafsson
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Хьюстон, США
|
|-
|Поражение
|align=center|13-3
| Деметриус Джонсон
|Единогласное решение судей
|UFC 174: Johnson vs. Bagautinov
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Ванкувер, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|13-2
| Джон Линекер
|Единогласное решение судей
|UFC 169: Barao vs. Faber
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ньюарк, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-2
| Тим Эллиотт
|Единогласное решение судей
|UFC 167: St-Pierre vs. Hendricks
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Маркус Винисиус
|Технический нокаут (удары)
|UFC Fight Night: Teixeira vs. Bader
|
|align=center|3
|align=center|3:28
|Белу-Оризонти, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
| Сейджи Озука
|Технический нокаут (удары)
|Fight Nights — Battle of Moscow 11
|
|align=center|1
|align=center|0:25
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
| Андреас Бернхард
|Технический нокаут (удары)
|Fight Nights — Battle of Moscow 9
|
|align=center|1
|align=center|0:27
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
| Вадим Жлобич
|Удушение (гильотина)
|Fight Nights — Battle of Desne
|
|align=center|2
|align=center|1:01
|Брянск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
| Майкл Силандер
|Единогласное решение судей
|Fight Nights — Battle of Москва 7
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
| Виталий Максимов
|Удушение
|Fight Nights — Battle in Kalmykia
|
|align=center|1
|align=center|2:50
|Элиста, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-2
| Жаркны Байзаков
|Единогласное решение судей
|Fight Nights — Battle of Москва 6
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-2
| Виталий Пантелеев
|Технический нокаут (удары)
|Fight Nights — Battle of Москва 5
|
|align=center|1
|align=center|4:07
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-2
| Асан Айсабеков
|Технический нокаут (удары)
|Fight Nights — The Fights With and Without Rules
|
|align=center|1
|align=center|2:06
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-2
| Евгений Лазуков
|Единогласное решение судей
|FWR — Fights With Rules 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Уфа, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1
| Виталий Пантелеев
|Раздельное решение судей
|Fight Nights — Battle of Москва 3
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Дмитрий Казанцев
|Удушение
|World Absolute FC
|
|align=center|1
|align=center|1:34
|Чебоксары, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Аслан Маргушев
|Удушение
|Кубок вызова
|
|align=center|2
|align=center|2:13
|Коломна, Россия
|

Примечания

Ссылки 
 Багаутинов
 Лучший российский боец наилегчайшего веса Али Багаутинов 
 Российский боец Али Багаутинов не смог завоевать титул чемпиона UFC 

Чемпионы России по боевому самбо
Чемпионы Европы по боевому самбо
Чемпионы мира по боевому самбо
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Чемпионы мира по панкратиону
Бойцы смешанных единоборств Дагестана